Il campionato europeo di pallavolo femminile Under-16 è una competizione pallavolistica, organizzata dalla CEV, per squadre nazionali europee, riservata a giocatrici con un'età inferiore di 16 anni.

Edizioni

Medagliere

Collegamenti esterni